Андрей Безсо́нов:
 Безсонов, Андрей Васильевич (ум. 1570) — один из дьяков царя Ивана Васильевича.
 Безсонов, Андрей Иванович (1875—1962) — учёный-почвовед.